Pančić ist der Familienname folgender Personen:

 Josif Pančić (1814–1888), Botaniker
 Zoran Pančić (* 1953), jugoslawischer Ruderer